Il torneo di pallacanestro femminile agli Island Games 2001, si è svolto sull'Isola di Man, ed ha visto l'affermazione delle .

Svolgimento

Classifica

Finali 
3º - 4º posto

1º - 2º posto

Classifica

Fonti 
 

Pallacanestro agli Island Games 2001